Ел Потреро има више значења:

 Ел Потреро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Потреро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Потреро, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Потреро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Потреро (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Потреро (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Потреро (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Потреро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Потреро, Ел Авентуреро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Потреро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Потреро (Ескобедо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Потреро, Естабло (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Потреро (Хуарез, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Потреро (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Потреро (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Потреро, Ел Аројон (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потреро (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потреро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потреро (Николас Руиз), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потреро (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потреро (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потреро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потреро (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Потреро (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потреро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потреро (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потреро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потреро (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потреро (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потреро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потреро (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потреро (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потреро (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потреро (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потреро (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потреро (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Искатеопан де Кваутемок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потреро (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Потреро (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Потреро (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Потреро (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Потреро (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Потреро (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Потреро (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Потреро (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Потреро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро, Ел Потрерито (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Потреро (Халатлако), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Потреро (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Потреро (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Потреро, Потреро де Гвадалупе (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Потреро, Ехидо Пурификасион (Теотивакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Потреро (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Потреро (Заказонапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Потреро (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Потреро (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро, Сан Мигел (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Потреро (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Потреро, Меса дел Потреро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Потреро (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро, Сан Фелипе (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро, Ла Нука (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро (Хуарез, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро, Ранчо де лос Касас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро (Санта Катарина, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потреро (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Потреро (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Потреро (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Потреро (Санта Марија Уазолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Потреро (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Потреро (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Потреро (Азизивакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Потреро (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Потреро (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Потреро (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Потреро (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Потреро (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Потреро (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Потреро, Фамилија Рендон (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Потреро (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Потреро (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Потреро (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Потреро (Санта Катарина, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Потреро (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Потреро (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Потреро (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потреро (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потреро (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потреро (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потреро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потреро (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потреро (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потреро (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потреро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потреро (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потреро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потреро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потреро (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потреро (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потреро, Потреро Сан Андрес (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потреро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Потреро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Потреро (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Потреро, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Потреро (Тепејанко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Потреро (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Потреро (Закателко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Потреро (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Потреро (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Потреро (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Потреро (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Потреро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Потреро (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Потреро (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Потреро (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Потреро, Рубен Медина (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Потреро, Алто де ла Лома (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Потреро (Ветагранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику